La Torre Biónica es un proyecto de una ciudad vertical de 1228 metros de altura. Esta torre tendría 300 pisos, con una capacidad para albergar a 100.000 personas. Tendría un coste total de 15.000 millones de dólares.

Proyecto 
El proyecto, diseñado por los arquitectos españoles Eloy Celaya Escribano, Javier Gómez Pioz y María Rosa Cervera Sardá, fue originalmente propuesto al Gobierno chino por sus propios autores; Shanghái fue una de las ciudades planteadas inicialmente para desarrollar el proyecto. Sería un hábitat basado en el aprovechamiento de todos los recursos naturales y el ahorro de energía.

Este edificio está compuesto de hoteles, parques, viviendas, oficinas, tiendas, etc; que se dividirán en 12 barrios diferentes, de 80 metros de altura cada uno y separados entre sí por una planta de seguridad. Sería construido sobre una isla artificial, que tiene la ventaja de reducir los movimientos de la estructura, en caso de seísmos o fuertes vientos.

Tiene la particularidad, debido a la magnitud de sus dimensiones, que se puede seguir construyendo nuevos niveles superiores mientras otros niveles inferiores ya están acabados, y por consiguiente operativos y habitados.

El adjetivo de biónica le viene por el gran número de respuestas encontradas en el mundo animal y vegetal ante los problemas surgidos del desarrollo de esta nueva tipología edificatoria (cimentación, estructura vertical, aguante ante los esfuerzos horizontales, abastecimiento de agua, etc.).

Autoría
En enero del año 1997, un amplio equipo de arquitectos, ingenieros, biólogos y diseñadores unen sus fuerzas e investigaciones y comienzan a desarrollar el Prototipo "Bionic Vertical Space" tanto conceptual como físicamente. El resultado se plasma en la ponencia que se presenta en el "III International Conference IFHS", congreso internacional con el título "Conquest of Vertical Space in the 21st Century - International Conference on Multipurpose High-Rise Towers and Tall Buildings" organizada por "The Concrete Society" en Londres, en octubre del año 1997. La ponencia original es firmada por los arquitectos Javier Gómez Pioz y Eloy Celaya y el ingeniero de vías, canales y puertos Javier Manrique.

En ese momento la Torre Biónica comienza su andadura y su desarrollo hasta comienzos del año 2001, siendo éste dirigido por los arquitectos Eloy Celaya, Javier Gómez Pioz y Mª Rosa Cervera.

Actualidad
En la actualidad el proyecto de la Torre Biónica es tan solo una proyecto visionario y un ejemplo de ciudad vertical.

Otros datos 
 Capacidad máxima: 100.000 habitantes 
 Superficie total: 2.000.000 de metros cuadrados 
 Dimensión de la Torre Biónica: Planta elíptica de dimensión variable (166 x 133 metros dim. máxima)
 Comunicación: 368 ascensores de desplazamiento vertical y horizontal (15 m/s) 
 Base de la isla artificial: 1 km de diámetro. 
 Estructura: Micro-estructura de hormigón de alta resistencia.
 Modelo urbano: Ciudad vertical
 Altura: 1228 metros
 Oscilación en el extremo: 2,45 metros de desplazamiento lateral total

Véase también
Anexo:Edificios más altos de China
Anexo:Edificios más altos de Shanghái
Anexo:Edificios más altos de Hong Kong
Aeropolis 2001
Sky Mile Tower

Referencias 

Rascacielos de China
Rascacielos cancelados sobre 1 000 metros